Maurice Dubois peut faire référence à :
 Pierre-Maurice Dubois, dit Maurice Dubois (1869-1944), artiste-peintre français de renommée internationale ;
 Maurice Dubois (1901-1979), peintre décorateur français dans la région d'Orléans ;
 Maurice Dubois (1909-1986), boxeur suisse ;
 Maurice Jean Dubois (), peintre décorateur français (scènes urbaines à Paris) ;
 Maurice Dubois (Croix-Rouge) (1905-1997), directeur du Secours Suisse aux Enfants composante de la Croix-Rouge suisse, reconnu comme Juste parmi les Nations.

Références